Binford ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Binford (Mississippi), im Monroe County
 Binford (North Dakota), im Griggs County
 Binford (Wyoming), im Albany County

Personen:
 Julien Binford (1909–1997), US-amerikanischer Maler und Professor für Malerei
 Laurence Charles Binford (1935–2009), US-amerikanischer Ornithologe
 Lewis Binford (1931–2011), US-amerikanischer Archäologe
 Thomas Binford, US-amerikanischer emeritierter Professor der Computerforschung an der Stanford University
 Thomas W. Binford (1924–1999), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop, Chief Steward der Indianapolis 500

Sonstiges:
 Binford Tools, fiktiver Werkzeughersteller in der Sitcom Hör mal, wer da hämmert (Originaltitel: Home Improvement)
 Binford Park, Park im Floyd County, Indiana